Fernando Álvarez de Toledo (1508-1583), hertog van Alva
 Arthur Wellesley (1769-1852), hertog van Wellington